Okręty US Navy o nazwie USS "Bullfinch" pochodzącej od gila:
 Pierwszy "Bullfinch" (AM-66) był trawlerem o stalowym kadłubie, który został zbudowany w 1937 w Bath (Maine). Wszedł do służby 22 października 1940 i został wycofany 15 września 1944.
 Drugi "Bullfinch" (AM-392) miał być trałowcem typu Admirable. Jego stępkę położono 24 sierpnia 1945, ale budowę przerwano 1 listopada 1945.

Bullfinch